Ел Тепопоте има више значења:

 Ел Тепопоте (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепопоте, Санта Фе де Гвадалупе (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепопоте (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику